Хеттская мифология — мифология хеттов, жителей Хеттского царства.

Имеет несколько слоёв, связанных с процессами этногенеза этого народа. Большую долю мифологических представлений хеттов составили мифы хаттиев (протохеттов), которые, предположительно, являлись автохтонным населением Хеттского царства. Собственно хеттские мифы являются отголосками древнейших индоевропейских мифов, являющихся общими для всех индоевропейских народов, они тоже имели большое значение в мировоззрении хеттов. Кроме того, в хеттской мифологии наличествуют следы лувийского, хурритского, палайского влияния — они проникают из различных районов хеттского царства, населённых нехеттами.

1000 хеттских богов 
Каноническим считалось перечисления «1000 хеттских богов». В этом перечне в разное время существования хеттского государства присутствовали различные божества, исконно хеттские и заимствованные, в том числе божества стихий.

Мужские божества 

Хетты поклонялись богу грома — Тешуб-Тарку. Они изображались с перунами в одной руке и с двойным топором — в другой, с бородой, в египетском переднике и головном уборе, вроде египетской белой короны.

Женские божества 

Главное женское божество хеттов вероятно было первообразом малоазиатской «Великой Матери», с именем Ma, Кибелы, Реи; она изображалась в длинном одеянии, с короной вроде muralis на голове. В Богаз-кёе есть интересное изображение хеттского божества в высоком остром 8-угольном головном уборе.

Храмы 

Храмы имели сходство с семитическими. В Эюке и Богазкёе (Изили-Кая) это были дворы среди природных скал, украшенных барельефами. Последние представляли религиозные сцены: шествия богов, процессии жрецов, мистические церемонии. Псевдо-Лукиан говорит о городском храме на высокой платформе, с большим двором, за которым следовали святилище и отделявшееся завесой святое святых. Медный жертвенник и идол стояли на дворе; здесь же был пруд для священных рыб; у входа стояли два огромных конусообразных символа плодородия; в самом храме — престол Солнца; были статуи различных божеств; при храме содержались орлы, лошади, быки, львы, посвящённые божествам. Боги представлялись шествующими на этих животных. В Эюке найдены колоссальные сфинксы. На одной из их сторон находится барельеф двуглавого орла. Этот символ неоднократно встречается у малоазиатских хеттов; например, в Изиликая на нём шествуют два божества. При храмах были многочисленные коллегии жрецов, доходившие иногда до нескольких тысяч.

Мифы и сказания

Сказание о потопе 
Псевдо-Лукиан говорит о существовании в Иераполе сказания о потопе. По содержанию оно почти тождественно с вавилонским и библейским; имя героя — Девкалион Сисифей. Жрецы локализировали, в расщелине скалы под храмом, сток вод потопа.

Миф об Улликумми

Миф о Телепину

Миф об Иллуянке 
.

Примечания

Литература 
 Луна, упавшая с неба. Древняя литература Малой Азии / Пер., вступ. ст., комм. В. В. Иванова. — М.: Худож. лит-ра, 1977. — 317 с.
 Довгяло Г. И. Становление идеологии раннеклассового общества (на материале хеттских клинописных текстов). — Минск, 1980;
 Гютербок Г. Г. Хеттская мифология // В кн.: Мифологии древнего мира / Пер. с англ. — М., 1977;
 Иванов В. В. Хеттская и хурритская литература // История всемирной литературы: В 9 т. / Ин-т мировой лит-ры им. А. М. Горького. — М.: Наука, 1983. — Т. I. Литература Древнего мира. — Ч. 1. Древнейшие литературы Азии и Африки. — С. 118—130;
 Archi A., Trono regale e trono divinizzato nell’Anatolia ittita. — «Studi micenei ed egeo-anatolci», fasc. 1, Roma, 1966;
 Bossert H. T., Die Schicksalsgöttinnen der Hethiter, «Die Welt des Orients», 1957, Bd 2, № 4;
 Brandenstein C. G. von, Hethitische Götter nach Bildbeschreibungen in Keilschrifttexten, Lpz., 1943 («Mitteilungen der Vorderasiatisch-Aegyp-tischen Gesellschaft», Bd 46, № 2);
 Carruba O., Das Beschwörungsritual für die Göttin Wisurijan-za, Wiesbaden, 1966 (Studien zu den Boğazköy-Texten, Bd 2);
 Danmanville J., Iconographie d’Ištar-Šauśga en Anatolie ancienne, «Revue d’assyriologie et d’archeologie orientale», 1962, t. 56, № 1—3, 4;
 Dussuaud R., Les religions des hittites et des hourrites, des phéniciens et des syriens, в кн.: «Mana, t. 2 — Les anciennes religions orientales», P., 1945;
 Friedrich J., Ein hethitisches Gebet an die Sonnengöttin der Erde, «Rivista degli studi orientali», t. 32, 1957;
 Furlani G., La religione degli Hittiti, Bologna, 1936;
 Goetze A., Kleinasien, 2 Aufl., Münch., 1957;
 Gurney O. R., Some aspects of Hittite religion, N. Y., 1977;
 Güterbock H. G., Hittite religion, в кн.; Forgotten religion, N. Y., 1950;
 Hoffner Н. A., The Hittites and Hurrians, в кн.: Peoples of Old Testament times, Oxf., 1973;
 Kümmel H. M., Ersatzrituale für den hethitischen König, Wiesbaden, 1967 (Studien zu den Boğazköy-*Texten, Bd 3);
 Laroche E., Le dieu anatolien Sarruma, «Syria», 1963, t. 40;

его же, Textes mythologiques hittites en transcription, «Revue hittite et asianique», 1965, v. 23, fasc. 77, 1968, v. 26, fasc. 82;
его же, Les dieux de Yazilikaya, там же, 1969, v. 27;
его же, Un syncrétismes dans les religions grecque et romaine, P., 1973;

 Macqueen J. G., Hattian Mythology and Hittite monarchy, «Anatolian Studies», 1959, v. 9;
 Otten H., Die Gottheit Lelvani der Bogazkoy-Texte, «Journal of Cuneiform-Studies», 1950, v. 4;

eго же, Das Hethiterreich, в кн.: Kulturgeschichte des Alten Orient, Stuttg., 1961;
его же, Eine althethitische Erzählung urn die Stadt Zalpa, Wiesbaden, 1973 (Studien zu den Boğazköy-Texte, 17);

 Schuler E., Kleinasien. Die Mythologie der Hethiter und Hurriter, в кн.: Wörterbuch der Mythologie, *Stuttg., 1965, Bd 1—2;
 Vieyra M., Ciel et enfers hittites, «Revue d’assyriologie et d’archeologie orientale», 1965, t. 59, № 3.

Ссылки 
 Хеттская мифология // Энциклопедия «Мифов народов мира»
 Гютербок Г. Г. Хеттская мифология // Мифологии древнего мира. Пер. с англ. , 1977.
 Арутюнян Р. С. Некоторые особенности хеттских домашних праздников // Вестник древней истории. 1992. № 1.
 Миф об Улликумми

См. также 
 Хеттология